Емили „Флори”  Болдвин ( 31. март 1896 – 8. мај 2010) била је британска суперстогодишњакиња која је у време своје смрти била најстарија жива особа у Европи и друга најстарија жива особа на свету. Њену старост потврђује и Геронтолошка истраживачка група.

Биографија

Рани живот
Болдвин је рођена 31. марта 1896. године у округу Хунслет у Западном Јоркширу у Енглеској. Сећала се и Другог бурског рата и са четири године видела краљицу Викторију када је посетила Лидс.

Године 1920. Болдвин се удала за сликара и декоратора Клифорда Балдвина, и заједно су добили једно дете, Маси Ворсно. Уштедели су да купе кућу са три спаваће собе за 350 фунти непосредно пред избијање Другог светског рата. До пензионисања у седамдесетим годинама, Болдвин је радила као службеник у једној инжењерској фирми.

Каснији живот
Након супругове смрти 1973, Болдвин је наставила да живи сама до своје 105. године, и даље је могла да поставља завесе и чисти прозоре чак и као стогодишњак. Затим се преселила у старачки дом у Пудсеиу, у Западном Јоркширу. Болдвин је приписивала своју дуговечност свакодневном конзумирању сендвича са прженим јајима, док је њена ћерка веровала да је то због тога што никада није пила Алкохол нити је пушила цигарете.

Болдвин је постала  суперстогодишњак у марту 2006. Године 2007. интервјуисана је за документарни филм Четврти канал Најстарији људи на свету. У последњим годинама живота патила је од деменције. Од 2009. године имала је двоје унучади, шест праунучади и пет чукунунучади. Умрла је 8. маја 2010. године у доби од 114 година, 38 дана.

Референце

Рођени 1896.
Умрли 2010.
Суперстогодишњаци